Sium heterophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Yong No Lee. Sium heterophyllum ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
heterophyllum